Dave Williams peut désigner :
 Dave Williams (1972-2002), un chanteur américain, membre du groupe Drowning Pool ;
 Dave Williams (né en 1978), un joueur américain de rugby à XV ;
 Tiger Williams, parfois surnommé Dave Williams (né en 1954), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dave Williams (né en 1967), un joueur américain de hockey sur glace ;

personnage de fiction
 Dave Williams, un personnage de la série Desperate Housewives.